Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1985 de l’Open d'Australie qui est disputé du 25 novembre au . Ce tournoi de tennis est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Hana Mandlíková et Claudia Kohde-Kilsch.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1985
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1985
Tennis en novembre 1985
Tennis en décembre 1985